Compositori di madrigali